Caristius är ett släkte av fiskar. Caristius ingår i familjen Caristiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Caristius